I. Margit flamand grófnő (1145–1194)
I. Margit skót királynő (1283–1290)
I. Margit (1311–1356), Hollandia grófnője, II. Margit néven Hainaut grófnője
I. Margit burgundi grófnő (1310–1382), I. Lajos flamand gróf felesége
I. Margit dán királynő (1353–1412), Norvégia régens királynéja, Svédország ifjabb királynéja, majd kormányzója